Ржавощёкая длиннохвостая синица (} — вид мелких певчих птиц семейства длиннохвостых синиц (Aegithalidae) отряда воробьинообразных (Passeriformes).

Данный вид встречается в восточной и центральной части Гималаев: в Китае, Индии, Непале и Бутане. Его средой обитания являются горные леса, как лиственные, так и хвойные, на высоте до 3 600 над уровнем моря.

Птица достигает 11 см в длину. Взрослые особи серые сверху и красновато-коричневые снизу. Голова рыжевато-коричневая с чёрной маской и серебряный нагрудник с черными полосами и черными краями. Молодые особи бледнее и менее разнообразно окрашены, чем взрослые. Обычно питается в стаях.

Примечания 

Ополовники
Птицы Азии
Животные, описанные в 1845 году